H70  peut faire référence à :
 HMS Fortune (H70), un destroyer de classe F de la Royal Navy ;
 Mastoïdite et affections apparentées, d’après la classification internationale des maladies.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres